Powiat grodziski pode referir-se a dois (powiaty) da Polônia:
 Condado de Grodzisk Wielkopolski, na voivodia da Grande Polônia (centro-oeste da Polônia)
 Condado de Grodzisk Mazowiecki, na voivodia da Mazóvia (centro-leste da Polônia)

Desambiguação